Die Saison 2002/03 war die erste Spielzeit der Eliteserien unter dem Namen SuperBest Ligaen und gleichzeitig die insgesamt 18. Austragung der höchsten dänischen Eishockeyspielklasse. Meister wurden zum insgesamt elften Mal in der Vereinsgeschichte die Herning Blue Fox.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der acht Mannschaften insgesamt 28 Spiele. Alle acht Mannschaften qualifizierten sich für die zweite Saisonphase. Diese wurde in zwei Gruppen mit je vier Mannschaften ausgetragen, wobei sich die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe für die Playoffs qualifizierten, in denen der Meister ausgespielt wurde. Die vier bestplatzierten Mannschaften der Hauptrunde nahmen einen bzw. zwei Bonuspunkte mit in die zweite Saisonphase. Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage

Zweite Saisonphase

Gruppe A 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe B 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Playoffs

Siehe auch 
 Dänischer Eishockeypokal 2002/03

Weblinks 
 

Saison der Metal Ligaen
Eishockeysaison 2002/03